Враньєш — південнослов'янське прізвище

 Любомир Враньєш (*1973) — шведський гандболіст.
 Огнєн Враньєш (*1989) — боснійський футболіст.
 Стоян Враньєш (*1985) — боснійський футболіст.
 Юріца Враньєш (*1980) — хорватський футболіст.

Слов'янські прізвища